La route départementale 945, ou RD 945, est une des routes départementales de France correspondant à :
 l'ancienne RN 145 dans l'Allier, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 345 dans le Nord, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 445 dans la Nièvre, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 545 dans les Hautes-Alpes, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 645 dans les Pyrénées-Atlantiques, déclassée en 1972

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes de l'Allier
 Routes des Hautes-Alpes
 Routes de la Nièvre
 Routes du Nord
 Routes des Pyrénées-Atlantiques

945